Il singolare del torneo di tennis Polska Energia Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Laurent Recouderc che ha battuto in finale Pablo Santos 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Éric Prodon (primo turno)
 Santiago Giraldo (primo turno)
 David Guez (primo turno)
 Simon Greul (quarti di finale)

 Pere Riba (quarti di finale)
 Simone Vagnozzi (secondo turno)
 Laurent Recouderc (Campione)
 Mathieu Montcourt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Polska Energia Open 2008